Адриан Вельгат (; род. 10 февраля 1993 года, Эльблонг, Польша) — польский конькобежец, бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2018 года. Участник зимних Олимпийских игр 2018 года.

Биография 
Адриан Вельгат родился в городе Эльблонг, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша. С двенадцатилетнего возраста начал профессионально заниматься конькобежным спортом. Тренируется на базе клуба «KS Orzel Elblag». В клубе за его подготовку отвечает Роман Рыцке (), а в национальной сборной — . Состоит в отношениях с Виолой Борцовской ().

Бронзовой медалью завершилось выступление Вельгата на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2018 года, что проходил в российском городе — Коломна. 7 января на катке Центра конькобежного спорта во время командной гонки преследования среди мужчин польская команда с результатом 3:52.60 (+9.81) финишировала третей, уступив более высокие позиции соперникам из России (3:44.59 (+1.80) — 2-е место) и Нидерландов (3:42.79 — 1-е место).

На зимних Олимпийских играх 2018 года Адриан Вельгат дебютировал в забеге на 5000 м. 11 февраля 2018 года на Олимпийском Овале Каннына в забеге на 5000 м он финишировал с результатом 6:31.71 (+21.95). В итоговом зачёте Адриан занял 22-е место

Примечания

Ссылки 
 Адриан Вельгат — профиль на сайте Eurosport.com
 Адриан Вельгат — профиль на сайте Speedskatingresults.com
 Адриан Вельгат — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
 Адриан Вельгат — профиль на сайте Olympic.org
 Адриан Вельгат — профиль на сайте Olimpijski.pl
 
Конькобежцы Польши
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года